Chimprom (russisch , Abkürzung von Chimitscheskaja promyschlennost/, deutsch: Chemische Industrie) steht für: 
 Chimprom (Kemerowo), russisches Unternehmen aus Kemerowo
 Chimprom (Nowotscheboksarsk), russisches Unternehmen aus Nowotscheboksarsk
 Chimprom (Wolgograd), russisches Unternehmen aus Wolgograd